Василева Олена (1899-1981) — українська письменниця, перекладач, бібліограф. 
 Василева Гута — село в Україні, Чернігівському районі Чернігівської області

Див. також
 Василів
 Васильків